Сергей Гапонов:
 Гапонов, Сергей Викторович (род. 1937) — советский и российский физик.
 Гапонов, Сергей Евгеньевич (род. 1971) — российский тележурналист.
 Гапонов, Сергей Иванович (1907 — ?) — сотрудник советских органов государственной безопасности.
 Гапонов, Сергей Петрович (род. 1964) — советский и российский энтомолог.